Инструментальные методы анализа — количественные аналитические методы, для выполнения которых требуется электрохимическая оптическая, радиохимическая и иная аппаратура. К инструментальным методам анализа обычно относят:

 электрохимические методы — потенциометрию, полярографию, кондуктометрию и др.;
 методы, основанные на испускании или поглощении излучения,— эмиссионный спектральный анализ, фотометрические методы, рентгеноспектральный анализ и др.;
 масс-спектральный анализ;
 методы, основанные на измерении радиоактивности.

Имеются и другие инструментальные методы анализа.

Источники 
 Г. Юинг. Инструментальные методы химического анализа. — М.: Мир, 1989.

Аналитическая химия